Crossland ist der Name mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:

 Crossland (Kentucky)
 Crossland (Pennsylvania)
 Crossland (Tennessee)

Crossland ist der Familienname folgender Personen:

 Bernard Crossland (1923–2011), britischer Ingenieurwissenschaftler
 Edward Crossland (1827–1881), US-amerikanischer Politiker
 William Henry Crossland (1835–1908), britischer Architekt

Crossland bezeichnet:
 Opel Crossland X, ein SUV von Opel
 Crossland Pfaff Engineering Laboratories, ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller

Siehe auch:
 Crosland